Schwere Jungs ist der Titel verschiedener Spielfilme:

 Schwere Jungs (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Regisseur Bruce McCulloch
 Schwere Jungs (2006), deutscher Spielfilm von Regisseur Marcus H. Rosenmüller

Weiteres
 Schwere Jungs – leichte Mädchen, US-amerikanisches Musical